Fernando Azevedo (calciatore) (1941) – ex calciatore brasiliano
Fernando Azevedo (militare) (1954) – generale e ministro brasiliano
Fernando Azevedo (pittore) (1923-2002) – pittore portoghese